Opalia sanjuanensis är en snäckart som först beskrevs av Lowe 1932.  Opalia sanjuanensis ingår i släktet Opalia och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
sanjuanensis